Мемориал дон Иван Цвитанович () е международен турнир по шахмат в град Сплит, Хърватия. Организира се ежегодно в периода от 1996 г. до 2010 г.

Победители

Бележки 
Турнирът през годините:
1996–2003,
2000,
2004,
2005,
2006,
2007,
2008 ,
2009,
2010.

Състезания по шахмат в Хърватия
Спорт в Сплит